Kobylec ist der Name eines Berges und zweier Dörfer in Polen:
 Kobylec (Berg) (Gaulkappen) im Eulengebirge
 Kobylec (Wągrowiec) (Kobyletz) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec
 Kobylec (Łapanów) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Łapanów